«Хо́нка» — финский футбольный клуб из города Эспоо. Был основан в 1957 году под названием Тапион Хонка. Тапион Хонка был клубом, задействованным в нескольких видах спорта (хоккей, футбол, баскетбол). В 1975 году разделился на три самостоятельных клуба Яахонка (хоккей), Тапиолан Хонка (баскетбол) и ФК Хонка.

ФК Хонка является основателем турнира Кубок Хельсинки.

Достижения

Национальные титулы 
Вейккауслига
  Серебряный призёр (3): 2008, 2009, 2013
  Бронзовый призёр (1): 2019

Кубок Финляндии
  Обладатель (1): 2012
  Финалист (3): 1969, 2007, 2008

Кубок финской Лиги
  Обладатель (2): 2010, 2011

Международные титулы 
Кубок Ла Манга
  Обладатель (1):' 2009

 Текущий состав 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

 Игроки в аренде 

 Статистика выступлений с 2000 года 

 Выступления в еврокубках 

 Известные игроки 
 Полный список игроков клуба «Хонка», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь''

  Рони Порокара (2005—2007, 2013—2014, 2015)
  Йоэль Перовуо (2005—2009, 2015—2019)
  Янне Сааринен (2006—2007)
  Томи Мааноя (2006—2008, 2011)
  Александр Кокко (2007—2010)
  Расмус Шуллер (2008—2011)
  Тим Вайринен (2010—2014)
  Моштаг Ягуби (2011—2013)
  Люм Реджепи (2011—2014)
  Гидеон Баа (2013, 2019)
  Йонас Левянен (2014—2015, 2018—)
  Роберт Иванов (2016—2020)
  Борхас Мартин (2017—2020)
  Макумба Канджи (2018, 2019—2020)

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Финляндии
Спорт в Эспоо